Gemma (biologie), uiterste groeipunt van een plant
 Gemma (geslacht), geslacht van weekdieren
 Gemma van Eck (1957), Nederlands zangeres (Babe)
 Gemma Galgani (1878-1903), Italiaans heilige
 Gemma (naam), meisjesnaam
 Een andere naam van de ster Alphekka
 GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur), zie ook http://www.gemmaonline.nl